Die Peugeot Slovak Open 2018 waren ein Tennisturnier, das vom 5. bis 11. November 2018 in Bratislava stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2018 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 121 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 109 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 118 kB)

ATP Challenger Tour 2018
Tennisturnier in Bratislava